Чеге́м Второ́й () — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики.

Образует муниципальное образование сельское поселение Чегем-Второй как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено в центральной части республики, к северу от города Чегем, на противоположной стороне реки Чегем. Расстояние до города Нальчик — 8 км. Через село проходит федеральная автотрасса Кавказ (М29).

Площадь сельского поселения составляет — 70 км2.

Граничит с землями населённых пунктов: Чегем на юге, Лечинкай на западе, Дугулубгей на севере и Кишпек на северо-востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф представляет собой в основном предгорные наклонные равнины. Средние высоты составляют 475 метров над уровнем моря. Рельеф возвышается на северо-западе и востоке. Так к востоку от села начинает возвышаться урочище Гедуко, с высотами около 500—600 метров, на северо-западе находится горный массив Махагапс, чьи абсолютные высоты составляют около 1 000 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть представлена рекой Чегем, мощным водоносным грунтом залегающих близко к земной поверхности, выходами родников, а также искусственными водоёмами.

Климат умеренный. Лето жаркое, со средними температурами июля около +28°С. Зима прохладная, средние температуры января составляют −3…-5°С, часты оттепели и в некоторых случаях даже в январе температуры поднимаются до +15°С. Среднее количество осадков в год составляет около 500 мм. Основное их количество выпадает весной. Основные ветры — восточные.

История 
На месте села, существуют постоянные поселения со времен Средневековья. Современное село основано в конце XVIII века кабардинскими князьями из рода Кундетовых. В честь которых аул первоначально назывался Къундетей (Кундетово), так как по кабардинским обычаям поселения носили фамилии своих князей и дворян.

В 1822 году на противоположный берег реки Чегем, на выделенную князьями Кундетовыми землю, переселился их поручик Мамбетов Ислам основавший новое поселение, которое также носило название Кундетово.

Как и у других кабардинские аулов, численность населения Кундетово за XIX век несколько раз стихийно сокращалось. Так в начале 1820-х годов большое количество населения аула скосила чума. В 1825 году, с падением Кабарды и её присоединением к Российской империи, многие жители аула не желая признавать над собой власть военной русской администрации, ушла в Западную Черкесию, к другим адыгам, чтобы там продолжить войну. С 1864-го по 1869 года с завершением Кавказской войны и окончательным присоединением Кавказа к Российской империи, многие жители аула в процессе обще-кавказского мухаджирства вынуждено покинули свои родные края и переселились в другие мусульманские страны.

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Кундетово, как и все другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Чегем Второй.

Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1942 года село было оккупировано немецкими войсками, в середине января 1943 года село освобождено от захватчиков. В память о погибших войнах в селе установлены памятники.

Ныне обсуждаются вопросы о возможности возвращения селу, его исторического названия.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
 Глава сельского поселения — Кишев Хасен Хамидбиевич.
 Администрация сельского поселения Чегем Второй — состоит из 8 человек.
 Совет местного самоуправления сельского поселения Чегем Второй — состоит из 15 депутатов.

Образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Ленина, 72.
 Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Ленина, 155.
 Средняя общеобразовательная школа № 3 — ул. Ленина, 100.
 НШДС № 1
 НШДС № 2
 НШДС № 3
 НШДС № 4

Здравоохранение 
 Участковая больница
 Стоматологический центр

Культура 
 Дом Культуры
 Спортивно-оздоровительный комплекс

Общественно-политические организации:
 Адыгэ Хасэ
 Совет ветеранов Великой Отечественной войны
 Совет ветеранов труда

Ислам 
 Центральная мечеть им. Заудина-хаджи Дышекова
 Мечеть № 2

Экономика 
Основу экономики села составляет сельское хозяйство.

Высоко развито садоводство, в частности разведение яблоневых садов, занимающих большую часть сельскохозяйственных угодий сельского поселения.

К северу от села находится один из крупнейших тепличных комплексов на Кавказе.

В пределах сельского поселения созданы несколько искусственных водоёмов для разведения промысловых рыб.

В селе с 2002 года находится ООО «Чегемский молочный завод» — компания по производству молочных продуктов.

Достопримечательности

Улицы 
Улицы

Переулки

Шоссе

Известные уроженцы 
 Гонов Султан Жумальдинович (1938—2018) — физик, кандидат технических наук, доцент Кабардино-Балкарского государственного университета.
 Кишев Мухадин Исмаилович (1939) — Народный художник КБР. Член Европейской академии художеств. С 2003 года член Международной академии гармонии с присвоением звания «Доктор изобразительных искусств».

Ссылки 
 Сельское поселение Чегем Второй
 Коды ОКАТО и ОКТМО — Чегем Второй

Примечания 

Населённые пункты Чегемского района
Муниципальные образования Чегемского района
Сельские поселения Кабардино-Балкарии